Birkmyre ist der Familienname von:

 David Birkmyre (* 1941), britischer Speerwerfer
 Janet Birkmyre (* 1966), britische Radsportlerin